VPS35 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 796 амінокислот, а молекулярна маса — 91 707.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки